Rozgrywki radzieckiej grupy A w sezonie 1938 były piątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział czternaście drużyn, żadna z drużyn nie awansowała z grupy B. Mistrzowski tytuł po raz trzeci wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Grigorij Fiedotow z CDKA Moskwa, który zdobył 21 goli.

Tabela 

Uwaga:

Wynik meczów
 Traktor Stalingrad - Stachanowiec Stalino 2:4
 Staliniec Leningrad - Traktor Stalingrad 7:1
 Stachanowiec Stalino - Dynamo Kijów 3:3
został oprotestowany i mecze zostały rozegrane ponownie.

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim